NGC 3405-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3405-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw